Рам је насеље у Србији у општини Велико Градиште у Браничевском округу  на обали Дунава које се развило око истоимене утврде. Према попису из 2011. било је 255 становника.

Овде је пронађено келтско светилиште старо око 3 хиљаде година.

Црква Светог Архангела Михаила

Историја 
У току Првог светског рата 1915. године у саставу 9. пешадијског пука Дунавске девизије у одбрани Стига погинуо је велики број војника из околине Великог Градишта. Споменик погинулим војницима подигнут је у Раму 2015.године.

Демографија 
У насељу Рам живи 224 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,6 година (37,1 код мушкараца и 41,9 код жена). У насељу има 77 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,82.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Саобраћај 
Од насеља Рам до Банатске Паланке свакога дана саобраћа скела преко Дунава и то неколико пута у току дана . Највише полазака има током летњег периода.

Галерија 2021.године

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Ћумрукана сведок историје („Политика“, 17. мај 2010)

Насељена места у Великом Градишту
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији